San Giovannino – Giovanni Battista da bambino, come spesso viene raffigurato nell'arte

Opere d'arte
 San Giovannino – dipinto di Andrea del Sarto
 San Giovannino – statua marmorea di Michelangelo, scolpita verso il 1495-1496 circa e oggi perduta
 San Giovannino nel deserto – dipinto a olio su tavola trasportato su tela (135x142 cm) di Raffaello
 San Giovannino – dipinto a olio su tela (135x147 cm) della bottega di Raffaello
 San Giovannino – dipinto di Rosso Fiorentino
 Madonna col Bambino benedicente e San Giovannino -dipinto a Olio su tavola di Francesco Raibolini

Chiese
 Chiesa di San Giovannino dei Cavalieri – a Firenze
 Chiesa di San Giovannino degli Scolopi – a Firenze
 Chiesa di San Giovannino della Staffa – a Siena

Cimiteri
 Cimitero monumentale di Pavia (anche detto "San Giovannino") – 
 Fopponino di Porta Vercellina – a Milano (anche detto "San Giovannino alla paglia")